Ел Гарсеро има више значења:

 Ел Гарсеро (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гарсеро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику